Бруквилл (, в единичном случае — Brookeville) — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — городок в Индиане.
  — город в Канзасе.
  — городок в Мэриленде.
  — деревня в штате Нью-Йорк.
  — город в Огайо.
 Бруквилл — боро в Пенсильвании.

См. также 
 Брук
 Бруксвилл
 Бруклин
 
 ''